Ли́на Рома́й (), настоящее имя — Ро́са Мари́я Альмира́ль Марти́нес (; 25 июня 1954, Барселона, Испания — 15 февраля 2012) — испанская актриса.

Биография 
Часто снималась в фильмах своего гражданского мужа, режиссёра Хесуса Франко. Они встретились впервые и начали работать вместе в 1972 году, и с тех пор она снялась в более чем 100 фильмах, большинство из которых выпускал Франко. Среди самых известных из этих кинофильмов: «Вампирша», «Джек-потрошитель», «Куколки за колючей проволокой».

В течение 1970-1990-х годов она появилась в нескольких порнографических фильмах.

Скончалась от рака 15 февраля 2012 года возрасте 57 лет.

Избранная фильмография

Интересные факты 
 Многие ошибочно полагают, что она приняла участие в мультипликационном фильме Тэкса Эвери «Синьор Друпи» () в роли девушки-мечты обоих тореадоров. На самом деле в работе над мультфильмом, созданным за пять лет до её рождения, участвовала американская актриса и певица Мария Елена Ромей (Maria Elena Romay, род. 16.01.1919— ум. 17.12.2010), имевшая такой же псевдоним — Лина Ромей (Lina Romay).

Псевдонимы 
 Rosa Almirail
 Rosa Maria Almiral
 R.M. Almirall
 Roas Almirall
 Rosa M-a Almirall
 Rosa M. Almirall
 Rosa María Almirall
 Rosa Almirall
 Betty Carter
 Jean Collins
 Candice Coster
 Candy Coster
 Lennie Hayden
 Lulu Laverne
 Lulú Laverne
 Jane Morgan
 Linan Romay

Примечания

Ссылки 
 
 Lina Romay на сайте посвящённом фильмам ужасов
 Георгий Осипов «Lina Romay — Notre Dame de Euro-Horror»

Умершие от рака